Lucius Aurelius Orestes ist der Name folgender Personen:

* Lucius Aurelius Orestes (Konsul 157 v. Chr.), römischer Konsul
 Lucius Aurelius Orestes (Konsul 126 v. Chr.), römischer Konsul
 Lucius Aurelius Orestes (Konsul 103 v. Chr.) († 103 v. Chr.), römischer Konsul